Чемпионат СССР 1961 года в классе «Б» проходил в два этапа: на первом этапе 78 клубов в шести зонах РСФСР, 37 клубов в двух зонах УССР и 32 клуба в двух зонах Союзных республик определяли участников финалов (победители каждой зоны); на втором этапе участники финалов РСФСР разыграли путёвку в класс «А», клубы УССР в стыковых матчах определили распределение мест. Финал среди клубов Союзных Республик также не игрался, оба победителя зон сразу попали в переходный турнир.

Зональный этап

1 зона РСФСР

2 зона РСФСР

3 зона РСФСР

4 зона РСФСР

5 зона РСФСР

6 зона РСФСР

1-я зона УССР

2-я зона УССР

1 зона Союзных республик 

«Локомотив» Тбилиси получил право играть в переходном турнире для команд Союзных республик.

2 зона Союзных республик 

«Торпедо» Кутаиси получило право играть в переходном турнире для команд Союзных республик.

Финалы

Финал РСФСР 
На втором этапе участники финала РСФСР в однокруговом турнире в Краснодаре разыграли путёвку в класс «А», её обладателем стали куйбышевские «Крылья Советов».

Стыковые игры УССР

Ссылки 
 Класс «Б» СССР 1961 на сайте rsssf.com

Чемпионат СССР по футболу 1961
1961